Бальза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Гон-Понтувр. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16026.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 8 км к северу от Ангулема.

В Бальзаке расположена штаб-квартира Сообщества коммун Бракон и Шаранты.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1265 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Экономика 
В 2007 году среди 829 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 622 были экономически активными, 207 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 622 активных работали 581 человек (315 мужчин и 266 женщин), безработных было 41 (19 мужчин и 22 женщины). Среди 207 неактивных 69 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 66 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVII век). Построен отцом Жана-Луи Геза де Бальзака. Исторический памятник с 2007 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта